Archibald Hunter kan syfta på:

 Archibald Hunter (1856–1936), brittisk militär och politiker
 Archibald Hunter (1859–1894), skotsk fotbollsspelare